

Булатово — присілок, Абзеліловський район, Башкортостан
 Булатово — село, Алтайський район, Алтайський край
 Булатово — присілок, Благовіщенський район, Башкортостан
 Булатово — присілок, Вурнарський район, Чувашія
 Булатово — присілок, Подольський міський округ, Московська область